

Гранд-В'ю — місто, штат Айдахо
 Гранд-В'ю — переписна місцевість, штат Вісконсин